Le terme KTAS peut renvoyer à :

 Knots True Air Speed, soit la « vitesse air vraie » exprimée en nœuds.
 Catacombes, désignant généralement les carrières de pierre de Paris, faussement appelées catacombes car hébergeant plusieurs ossuaires.